

Caratteristiche tecniche 
Difensore di buon livello che gode di un buon anticipo e di un ottimo stacco aereo, le maggiori tecniche che usa per respingere gli avversari.

Carriera

Club

Atlas e il prestito al Tampico Madero 
L'esordio, con la maglia rossonera, arriva il 21 febbraio 2015 in occasione della trasferta di campionato vinta, per 0-1, contro il Santos Laguna; il giovane difensore, indossando la curiosa maglia numerata con il 100, disputa i primi 67 minuti di gioco per poi essere sostituito dal compagno di squadra Enrique Pérez. Il 4 marzo successivo, questa volta indossando la maglia numero 16 per via delle limitazioni imposte, disputa la sua prima partita in Coppa Libertadores in occasione della trasferta persa, per 2-0, contro i cileni del Colo-Colo. Nella sua prima stagione da professionista totalizza 7 presenze.

L'8 giugno 2016 viene ceduto, in prestito, al Tampico Madero militante nella Liga de Ascenso de México, secondo livello del campionato di calcio messicano. L'esordio arriva il 24 luglio successivo in occasione della partita casalinga, pareggiata per 0-0, contro il Lobos BUAP.

Nazionale

Giovanile

Mondiale Under-20 2015 
Nel 2015 viene selezionato dal CT Sergio Almaguer per partecipare al Campionato mondiale di calcio Under-20 2015 che si terrà in Nuova Zelanda. Disputa tutte e tre le partite, perlopiù non venendo mai sostituito, della fase a gironi contro Serbia, Uruguay e Mali ma El Tricolor non riesce a superare il girone piazzandosi all'ultimo posto con soli 3 punti.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 12 novembre 2016.

Curiosità 
 Durante il periodo con l'Atlas ha indossato la maglia numerata con il "100".

Note

Collegamenti esterni